

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn 17 (metro van Shanghai)

Trein
 spoorlijn 17 (België)

Tram
 tramlijn 17 (Amsterdam)
 tramlijn 17 (Haaglanden)
 tramlijn 17 (Rotterdam)

Bus
 buslijn 17 (Gent)